Galaxy Express steht für:

 Galaxy Express (Band), eine südkoreanische Band
 Samsung Galaxy Express, ein Smartphone
 Galaxy Express 999, ein Manga, siehe Ginga Tetsudō 999
 eine Trägerrakete der Galaxy Express Corporation, siehe GX (Rakete)